Pajuçara (Maceió), bairro
 Pajuçara (Natal), bairro
 Pajuçara (Maracanaú), distrito

Desambiguações de topônimos